Алексей Якимах: Якимах, Алексей Абрамович (1805—1866) — российский генерал-артиллерист, участник Крымской войны.
 Якимах, Алексей Михайлович (1862—?) — российский педагог; действительный статский советник.